Kenedy – centro abitato del Texas
Kenedy – calciatore brasiliano